Le tiéfo (ou tyéfo) est une langue gur parlée au sud-ouest du Burkina Faso, autour de la commune de Dramandougou dans la province de la Comoé (région des Cascades) et de celle de Noumoudara dans la province du Houet (Hauts-Bassins) .

Villes 
Villages tiéfos:

Lexique 
Lexique selon Berthelette (2002):

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  Kerstin Winkelmann. 1998. Die Sprache der Cɛfɔ von Daramandugu (Burkina Faso). Ph.D. dissertation, Frankfurt am Main.
  Berthelette, Carol; Berthelette, John. 2002. Sociolinguistic survey report for the Tiéfo language. SIL Electronic Survey Reports 2002-006. PDF.
  Jeffrey Heath, Aminata Ouattara & Abbie Hantgan. 2017. Short grammar of Tiefo-N of Nyafogo (Gur, Burkina Faso). Language Description Heritage Dictionary (online). http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-2F37-1

Liens externes 
 
 

Langue au Burkina Faso
Langue gour
Inventaire de langues